Panamerikanska spelen 1995 hölls i Mar del Plata, Argentina 11-26 mars 1995. Det var först gången sedan 1951 som spelen anordnades i Argentina.

Översikt 
Spelen hölls i Mar de Plata, med 600 000 invånare, belägen 400 kilometer söder om Buenos Aires. 5 144 deltagare från 42 PSO-medlemsländer deltog, och tävlade i 34 olika sporter. Spelen hölls tidigt för norra halvklotets standard, men tidigt på hösten på södra halvsklotet. 

Organisatörerna spred 1995 års spelen ut över Argentina, till Buenos Aires, Parana, och förstås Mar del Plata.

Maskot och logo 
Maskoten, Lobi, är ett sjölejon, ett vanligt djur i vattnen kring Mar de Plata. Han symboliserar värdortern och välkomnar med öppna armerna. Orden i postern skall föreställa en prispall.

Medaljtabell

Sporter 
Sporterna karate, racquetball, squash och triathlon fanns med för första gången.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Panamerikanska spelen 1995